Суботівська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Суботівська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район